Valleyview désigne :

 Valleyview, une ville située dans l'Alberta, au Canada ;
 Valleyview, un village situé dans l'Ohio ;

Voir aussi 

 Valley View